BEJ peut désigner :
 Bursa Efek Jakarta (en français, Bourse de Jakarta), une place boursière indonésienne.

Bej peut désigner :
 (13258) Bej, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.